Points attribués lors de la saison 2012-2013 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2012-2013 de snooker
Points attribués lors de la saison 2012-2013 de snooker